Un Land est, dans certains pays germanophones, une division administrative du territoire.
C'est généralement un État fédéré :
 Land d'Allemagne ;
 Land d'Autriche.

Le mot allemand  signifie littéralement . On l'utilise en français selon l'orthographe allemande (« Land » avec une majuscule, pluriel « Länder ») ou francisé (, pluriel ).

Toponymie 
« Land » est aussi un appellatif toponymique qui se retrouve dans la toponymie du Nord de la France, généralement comme second élément d'un composé en « -land », « -lan », voire « -ran(t) », où il remonte au vieux saxon, au vieux norrois, au vieux bas-francique ou au vieux haut allemand.

Patronyme 

 Ailsa Land (1927-2021), économiste et professeure émérite britannique de recherche opérationnelle ;
 Edwin H. Land (1909-1991), inventeur et scientifique américain ;
 Greg Land (né en 1956), artiste américain de bande dessinée ;
 Harold Land (1928-2001), saxophoniste de jazz américain ;
 Nick Land (né en 1962), philosophe et écrivain anglais ;
 Robert Land (1887-1942), réalisateur de films.

Musique 
 Land (1975-2002) est une compilation de Patti Smith.

Cinéma 
 Land est un film d'aventures dramatique américain, réalisé par Robin Wright, sorti en 2021.

Notes et références 

Homonymie de toponyme